Predrag Marković peut désigner :
Predrag Marković, un footballeur yougoslave ;
Predrag Marković (1955-), un homme politique serbe ;
Predrag Marković (1965-), un historien serbe.